Poranga (Brazilië), een gemeente in Brazilië
Poranga (geslacht), een geslacht van haften